В 1893 году в Санкт-Петербурге учреждена Главная палата мер и весов. Инициатива создания принадлежит Д. И. Менделееву, учёному-хранителю Депо образцовых мер и весов, которое и было преобразовано в Главную палату. Главная палата мер и весов являлась центральным учреждением Министерства финансов, заведовавшим поверочной частью в Российской империи и подчиненным отделу торговли. По Положению о мерах и весах 1899 года задачей Палаты являлось «сохранение единообразия, верности и взаимного соответствия мер и весов»; по закону 1901 на неё было возложено заведование местными поверочными палатками, временными их отделениями, распределение по тем и другим состоявших при Палате поверителей, командирование их и др., а также решение различных вопросов по метрологии и ведение отчетности по поступлению в казну сборов за клеймение мер и весов. В самой Палате устройство поверочного дела было доведено до возможного научно-технического совершенства.

8 октября 1901 года по инициативе Д. И. Менделеева в Харькове была открыта первая на Украине поверочная палатка для выверки и клеймения торговых мер и весов. С этого события берет начало не только история метрологии и стандартизации на Украине, но и более чем столетняя история Национального научного центра «Институт метрологии».

ННЦ «Институт метрологии» выполняет функции:
 Главного центра по обеспечению единства измерений на Украине;
 Главного центра Украины по стандартным образцам состава и свойств веществ и материалов;
 Украинского метрологического центра Государственной службы единого времени и эталонных частот;
 В ННЦ «Институт метрологии» выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программам: «Программа создания эталонной базы Украины» и «Программа создания государственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на Украине».

Решением Министерства образования и науки Украины от 20.07.2004 ННЦ «Институт метрологии» внесен в Государственный реестр научных учреждений, которым предоставляется поддержка государства (свидетельство НБ № 00547).

Форум качества СООМЕТ в 2005 году признал систему менеджмента качества ННЦ «Институт метрологии» (свидетельство о признании QSF-R06).

Директор СІPM разрешил использование логотипа СIPM MRA на сертификатах калибровки и измерений ННЦ «Институт метрологии» в 2007 году.

Подразделения ННЦ «Институт метрологии»

ГИЦ «Метрология» 
ГИЦ «Метрология» проводит сертификационные и другие виды испытаний следующей продукции:

 Медицинская техника
 Лазерная техника
 Радиационная техника
 Средства защиты
 Продукция светотехники и комплектующие изделия к ней
 Источники света
 Приборы электрические бытовые
 Приборы холодильные и вентиляционные
 Радиопередающие устройства гражданского назначения
 Аппаратура радиоэлектронная бытовая
 Электрооборудование дорожно-транспортных средств
 Электрооборудование
 Системе дозирования и регуляции жидкости
 Зубчатые сцепления
 Средства вычислительной техники
 Аппаратура электросвязи
 Средства автоматизации и механизации контрольно-кассовых операций и конторское оборудование
 Машины электрические
 Провод и кабель изолированные
 Оборудование оптическое
 Ручные электромеханические машины, переносные станки и инструмент слесарно-монтажный с изолированными рукоятками
 Оборудование для управления технологическими процессами автоматизированное
 Магнитные материалы и электромагнитные системы
 Оборудование технологическое для пищевой, мясо-молочной промышленности предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков
 Электробытовое и аналогичное оборудование и комплектующие изделия
 Оборудование для управления технологическими процессами автоматизированное
 Средства защиты информации (голографические защитные элементы, средства измерения и контроля защищенности информации)

Виды испытаний, которые проводятся :

 Общетехнические испытания (электробезопасность, климатические, механические и пр.)
 Определение статических магнитных характеристик
 Комплексные испытания лазерных систем на соответствие характеристикам
 Комплексные испытания приёмопередающей электроаппаратуры на соответствие требованиям ЕМС, безопасности и надежности функционирования
 Определение суточного и среднесуточного хода часов, таймеров
 Отклонение момента включения выходного сигнала (звукового или электрического) от установленного момента включения

Метрологические организации